La cantante londinese Amy Winehouse, ha fatto tre tour durante la sua carriera musicale.

Frank Tour
Tra il 2003 e il 2005 Amy Winehouse ha portato in giro per l'Europa Frank, il suo primo album, riscuotendo un ottimo successo.

Back to Black Tour
Tra il 2006 e il 2007 la Winehouse porta in tutto il mondo la sua musica. Back to Black, riscuote un ottimo successo anche live, ottenendo sempre delle ottime critiche. 
Amy Winehouse live in Europe

Nel 2008 la cantante annuncia un suo nuovo tour: Amy Winehouse live in Europe.

Il ritorno di Amy Winehouse
Nel novembre 2010 la cantante ha annunciato un suo ritorno sulle scene musicali e sui palchi dei concerti nel 2011, che si sarebbero tenuti in Sud America e in Europa.

Brasile

La cantante in Brasile dà il meglio di sé, cantando i suoi più grandi successi (Rehab e Back to Black). In Brasile l'album Black to Black, dopo aver già vinto il disco di diamante continua a vendere, tornando in cima alle classifiche.

Il Tour Europeo

Nella prima data del suo tour europeo a Belgrado, Amy Winehouse non è riuscita a cantare perché ubriaca; mentre entrava e usciva dal palco, i 20.000 fan al concerto hanno cominciato a urlare e fischiare.

L'annullamento del tour
L'esibizione a Belgrado ha portato alla cancellazione di due date europee: Istanbul e Atene.
Il 23 luglio 2011, dopo che la cantante è stata trovata morta nella sua casa al numero 30 di Camden Square il tour è stato totalmente cancellato.